Ordinario puede referirse a:
 Común
 Regular
 Habitual
 Plebeyo
 Vulgar
 Correo "despachado por los medios y en los plazos habituales, a diferencia, por ejemplo, del aéreo o del urgente".
 Recadero, particularmente el que "desempeña comisiones viajando en ferrocarril".
 Arriero

Religión católica
 Ordinario (clérigo), el clérigo que, por razón de su oficio, tiene poder ordinario para ejecutar las leyes de la iglesia.
 Obispo ordinario, el que tiene diócesis.
 Ordinario (misa), el "conjunto de las oraciones de las partes invariables de la misa".
 Tiempo ordinario
 Inquisidor ordinario, el "obispo o persona que en su nombre asistía a sentenciar en definitiva las causas de los reos de fe.

Derecho e instituciones
 Despacho "corriente y con providencias de tramitación en los negocios".
 Pleito ordinario
 Juicio ordinario
 Condominio ordinario, el "que corresponde a un conjunto de personas con cuotas de participación y con carácter divisible".
 Vía ordinaria, "forma procesal de contención, la más amplia, usada en los juicios declarativos".
 Votación ordinaria.
 Jurisdicción ordinaria.
 Alcalde ordinario.
 Juez ordinario, el juez natural (aunque tiene otras acepciones en contextos eclesiásticos).
 Ronda ordinaria, la ronda "en la plaza o en el campo" que es "mandada por un oficial o un sargento", a diferencia de la ronda mayor "efectuada por un jefe".

Arquitectura
Mampostería ordinaria, la "que se hace con mezcla o argamasa"

Notas